Кейльхау (Keilhau):

  — населённый пункт в Германии.
 Кейльхау, Балтазар Матиас (; 1797—1858) — норвежский геолог.
  — норвежский историк и экономист.
 Кейльхау, Ханс Вильгельм (1845—1917) — норвежский военный и государственный деятель, генерал-майор, военный министр Норвегии.

Примечания